Le terme ligne 504 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ligne 504 de la SNCV en Belgique
 Ligne 504 du tramway de Toronto

Voir aussi 
  

504